Просветление (пробуждение) — понятие, означающее «целостное и полное осознание природы реальности».

В буддизме 

В буддийской религиозной практике, просветление (освобождение, пробуждение, , бодхи, , Джанг Чуб, , Пху Тхи, пиньинь: pútí) — состояние ясности, осознанности, понимания практик и выхода из состояния субъектно-объектной дихотомии. Так как понятие просветления в значительной мере связано с практическими аспектами буддизма, оно трудно подлежит вербальному определению.

Трактовки 

 Просветление — термин, часто используемый в дзэн. В дзенском учении отмечается, что хотя подготовка ученика на духовном пути может длиться долго, Пробуждение наступает внезапно - "как удар молнии". Ему соответствует термин сатори, пробуждение ото сна неведения, что является очень важным событием в жизни человека.
 Полное Просветление — это состояние реализации (от  — осознание), в которой уничтожены самые тонкие следы неведения относительно природы реальности, уничтожены обе Завесы; иногда называется воплощением «Трёх Кай»  (трёх тел Будды). В Ваджраяне характеризуется Пятью Будда-мудростями и четырьмя видами Активности. В разных системах существуют условные разделения на уровни или стадии пути к просветлению, называемые Бхуми (санскр.  - букв. "земли"), Пять Путей и Этапы Махамудры. Полное просветление означает окончание круга воплощений (рождений и смертей).

В других религиях и учениях 

 Согласно ряду трактовок в западных переложениях восточных учений, просветление есть принятие реальности такой, какая она есть, то есть в прекращении всяких попыток строения концепций либо интерпретаций непосредственно (чувственно) переживаемой реальности. «Что есть, то есть, чего нет, того нет». В частности, следует признать машинность, автоматичность и неуправляемость своей системы «тело-ум», признавая за «собой» возможность только наблюдать и принимать эту систему, соглашаясь со всеми её решениями, потому что эти решения были ею приняты.
 Согласно работам индийского духовного лидера и мистика Ошо (Раджниша), Просветление является высшей точкой самореализации существа, происходящего с существом в результате внутреннего поиска.

См. также 
 Инсайт
 Катарсис
 Нирвана
 Ниродха
 Сатори

Примечания

Литература 

 
 
 Что такое просветление? Сборник статей под редакцией Джона Уайта

Мистика
Изменённые состояния сознания